Лаво́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 32 км на схід від Тулузи, 37 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 6220 осіб у працездатному віці (15-64 років) 4413 були активні, 1807 — неактивні (показник активності 70,9%, у 1999 році було 68,2%). З 4413 активних працювали 3904 особи (2018 чоловіків та 1886 жінок), безробітних було 509 (207 чоловіків та 302 жінки). Серед 1807 неактивних 535 осіб було учнями чи студентами, 537 — пенсіонерами, 735 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4519 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10059,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Історія муніципалітету Лавор 
 [ Розташування муніципалітету Лавор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн